Laetmogone wyvillethompsoni är en sjögurkeart som beskrevs av Johan Hjalmar Théel 1882. Laetmogone wyvillethompsoni ingår i släktet Laetmogone och familjen Laetmogonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
wyvillethompsoni